Didrik Tønseth (ur. 10 maja 1991 r. w Trondheim) − norweski biegacz narciarski, złoty medalista mistrzostw świata oraz złoty medalista mistrzostw świata juniorów.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Didrik Tønseth pojawił się 15 listopada 2008 roku w szwedzkiej miejscowości Bruksvallarna, gdzie wygrał bieg juniorski na 10 km techniką klasyczną. Dwa miesiące później wziął udział w Zimowym Europejskim Festiwalu Młodzieży 2009, gdzie zdobył trzy medale: złoty w sztafecie, srebrny w biegu na 7.5 km oraz brązowy na dystansie 10 km stylem dowolnym. Kolejny sukces osiągnął w styczniu 2010 roku, kiedy wspólnie z Pålem Golbergiem, Tomasem Northugiem i Finnem Hågenem Kroghiem wywalczył złoto w sztafecie. W Pucharze Świata zadebiutował 22 stycznia 2012 roku w Otepää, zajmując siedemnastą pozycję w biegu na 15 km stylem klasycznym. Tym samym już w swoim debiucie zdobył pierwsze pucharowe punkty. W sezonie 2011/2012 wystartował jeszcze trzy razy, ale nie punktował i w klasyfikacji generalnej zajął 133. miejsce. W drugiej połowie sezonu 2012/2013, 20 stycznia 2013 roku we francuskim La Clusaz, razem z Eldarem Rønningiem, Martinem Johnsrudem Sundbym i Sjurem Røthe zwyciężył w sztafecie. Dzień wcześniej był czwarty na dystansie 15 km techniką klasyczną, przegrywając walkę o podium z Dario Cologną ze Szwajcarii. Pierwszy raz na podium indywidualnych zawodów PŚ stanął na początku sezonu 2013/2014 – 7 grudnia 2013 roku w Lillehammer był trzeci w biegu na 15 km klasykiem, przegrywając tylko ze swym rodakiem Pålem Golbergiem i Kazachem Aleksiejem Połtoraninem.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w zawodach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca na podium w etapach zawodów Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan na koniec sezonu 2021/2022

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS

Przypisy 

Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2015
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2017
Norwescy biegacze narciarscy
Ludzie urodzeni w Trondheim
Urodzeni w 1991